Мо́риер ():

 Мориер, Джеймс (1780—1849) — английский дипломат и писатель.
 Мориер, Роберт Бёрнет Давид — британский дипломат.

См. также 
 Морье, Дэвид

Примечания